Pagus, unité territoriale gallo-romaine
 Petit-Pays (né en 1967), chanteur camerounais
 Petit Pays, chanson de Cesária Évora intitulée dans l'album Cesária (1995)
 Petit Pays de Gaël Faye :
Chanson sur l’album Pili-Pili sur un croissant au beurre (2013) ;
Petit Pays, roman paru en 2016.
 Petit Pays, film sorti en 2020, basé sur le roman précédent.

Homonymie de titre